Суперкубок Бельгии по футболу 2004 () — 26-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2003/04 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2003/04 «Брюгге». Встреча состоялась 22 декабря 2004 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2004
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Андерлехт»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2004 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 22 декабря
Декабрь 2004 года